Мужская сборная ветеранов Норвегии по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Норвегию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Норвегии (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 
{| class="standard" style="text-align:center"
|-
!rowspan="2" width="70"|Год
!rowspan="2" width="20"| Место
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!colspan="6"|Состав (скипы выделены шрифтом)
|-
!четвёртый !! третий !! второй !! первый !! запасной !! тренер
|-
| 2002 || colspan="11"| не участвовали
|-
|  ||5 || 6 || 4 || 2 ||align=left|Тормод Андреассен ||align=left|Sverre Sandbakken ||align=left|Ян Кольстад ||align=left|Olaf Carlem ||align=left|Helmer Strømbo ||align=left|
|-
|  ||4 || 9 || 6 || 3 ||align=left|Тормод Андреассен ||align=left|Ян Кольстад ||align=left|Sverre Sandbakken ||align=left|Olaf Carlem ||align=left| ||align=left|
|-
|  ||7 || 8 || 4 || 4 ||align=left|Тормод Андреассен ||align=left|Ян Кольстад ||align=left|Sverre Sandbakken ||align=left|Olaf Carlem ||align=left| ||align=left|
|-
|  ||7 || 7 || 2 || 5 ||align=left|Тормод Андреассен ||align=left|Sverre Sandbakken ||align=left|Ян Кольстад ||align=left|Olaf Carlem ||align=left| ||align=left|
|-
|  ||13 || 6 || 0 || 6 ||align=left|Terje Oyen ||align=left|Per-Arne Jeremiassen ||align=left|Lars Rambol ||align=left|Eigil Hastein ||align=left|Nils-Björn Sabo ||align=left|Stein-Erik Mattsson
|-
|  ||17 || 8 || 0 || 8 ||align=left|Leif Hald ||align=left|Bjørn Pedersen ||align=left|Erik Thoren ||align=left|Freddi Giertsen ||align=left| ||align=left|Gjert Henriksen
|-
| 2009—11 || colspan="11"| не участвовали
|-
|  ||4 || 10 || 7 || 3 ||align=left|Эйгиль Рамсфьелл ||align=left|Шур Лоэн ||align=left|Мортен Сёгор ||align=left|Дагфинн Лоэн ||align=left|Стейн Меллемсетер ||align=left|
|-
|  ||7 || 9 || 5 || 4 ||align=left|Тормод Андреассен ||align=left|Челль Берг ||align=left|Стиг-Арне Гуннестад ||align=left|Halvard Kverne ||align=left| ||align=left|
|-
|  ||8 || 10 || 7 || 3 ||align=left|Тормод Андреассен ||align=left|Челль Берг ||align=left|Стиг-Арне Гуннестад ||align=left|Halvard Kverne ||align=left| ||align=left|
|-
|  ||10 || 7 || 3 || 4 ||align=left|Челль Берг ||align=left|Стиг-Арне Гуннестад ||align=left|Morten Tveit ||align=left|Halvard Kverne ||align=left| ||align=left|
|-
|  ||5 || 8 || 6 || 2 ||align=left|Челль Берг ||align=left|Стиг-Арне Гуннестад ||align=left|Тормод Андреассен ||align=left|Halvard Kverne ||align=left| ||align=left|
|-
|  ||12 || 7 || 4 || 3 ||align=left|Флемминг Давангер ||align=left|Эспен де Ланге ||align=left|Morten Tveit ||align=left|Robert Wood ||align=left| ||align=left|Томас Лёвольд
|-
|  ||5 || 7 || 6 || 1 ||align=left|Челль Берг ||align=left|Стиг-Арне Гуннестад ||align=left|Тормод Андреассен ||align=left|Halvard Kverne ||align=left| ||align=left|
|-
|  ||5 || 8 || 6 || 2 ||align=left|Флемминг Давангер ||align=left|Бент Онунн Рамсфьелл ||align=left|Morten Tveit ||align=left|Robert Wood ||align=left|Эйгиль Рамсфьелл ||align=left|Эспен де Ланге
|-
| 2020—21 ||colspan="11"|чемпионат не проводился из-за пандемии COVID-19
|-
|  ||10 || 6 || 3 || 3 ||align=left|Флемминг Давангер' ||align=left|Бент Онунн Рамсфьелл ||align=left|Эспен де Ланге ||align=left|Morten Tveit ||align=left|Robert Wood ||align=left|
|}(данные с сайта результатов и статистики ВФК: )''

Примечания

Ссылки 
 Норвегия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Норвегии

См. также 
 Мужская сборная Норвегии по кёрлингу
 Женская сборная Норвегии по кёрлингу
 Смешанная сборная Норвегии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Норвегии по кёрлингу
 Сборная Норвегии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Норвегии по кёрлингу на колясках

Норвегия
Кёрлинг в Норвегии
Кёрлинг